Гуссо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1936) — французская политическая деятельница.
  (? — 1969) — французский военнослужащий, один из создателей велокросса.
 Гуссо, Лелия (1909—1997) — французская пианистка и музыкальный педагог. См. также 
 Сен-Гуссо — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.